Andrzej Bieniasz – aktor
 Andrzej Bieniasz – muzyk